Gadingsari (Pakem)
 Gadingsari (Sanden)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing